Стробилянт () — род цветковых растений семейства Акантовые.

Внешний вид 
Стробилянт Дьера:
 листья овальные, с длиннозаострённой верхушкой, супротивные, сидячие, до 30 см длиной и 10 см шириной;
 молодые листья серебристо-фиолетовые по жилкам и тёмно-зелёные по краю, снизу фиолетово-пурпурные, с возрастом фиолетовая окраска теряется
 сроки цветения: обычно в летний период

Распространение 
Стробилянт (Strobilanthes) — травянистое вечнозелёное, многолетнее растение и кустарники, которое относится к семейству Акантовых, распространённые в тропической Азии и на Мадагаскаре, также — в Америке; в культуре — Стробилянт Дьера.

Виды 
По данным сайта The Plant List род Стробилянт насчитывает 167 признанных видов. Ещё 502 вида имеют статус Unassessed.
 
Некоторые из них:

Примечания

Ссылки 
 eFloras search results: Strobilanthes

Акантовые